Köth bzw. Koeth ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Köth (1925–1989), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Franz Koeth (1905–1990), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Gideon Dael von Köth-Wanscheid (1840–1899), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Johann Eberhard Köth von Wahnscheid († 1609), deutscher kaiserlicher und kurmainzerischer Rat
 Joseph Koeth (1870–1936), deutscher Offizier und Politiker
 Lothar Köth (1927–2019), deutscher Ministerialrat und Sparkassendirektor
 Otto Köth (1904–1981), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
Siehe auch:
 KÖT
 Kött